Премьер-лига сезона 2021/22 — 30-й розыгрыш Премьер-лиги, основанной в 1992 году в качестве высшего дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Турнир начался 13 августа 2021 года и завершился 22 мая 2022 года.

Чемпионский титул защитил «Манчестер Сити».

Это третий сезон Премьер-лиги, в котором использовалась система видеопомощи арбитрам (VAR). После ограничений предыдущего сезона, связанных с пандемией COVID-19, на трибуны вернулись болельщики.

Участники 
В лиге приняли участие двадцать команд — семнадцать лучших клубов предыдущего сезона и три команды, вышедшие из Чемпионшипа.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
«Шеффилд Юнайтед» выбыл из Премьер-лиги спустя два сезона после повышения, потеряв шансы подняться выше 18 места за шесть туров до конца сезона 2020/21.

«Вест Бромвич Альбион» и «Фулхэм» потеряли шансы остаться в Премьер-лиге за три тура до конца сезона 2020/21. Обе команды выбыли в Чемпионшип спустя сезон после повышения.

«Норвич Сити» и «Уотфорд» обеспечили себе два первых места в Чемпионшипе и вернулись в Премьер-лигу спустя год после выбывания из турнира.

«Брентфорд» выиграл плей-офф Чемпионшипа и вышел в Премьер-лигу впервые в истории.

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

География соревнований 
В Премьер-лиге 2021/22 приняли участие 6 клубов из Лондона, по 2 — из Манчестера, Ливерпуля и графства Уэст-Мидлендс.

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика

Бомбардиры

Хет-трики

Голевые передачи

«Сухие» матчи

Награды

Ежемесячные награды

Ежегодные награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2021/2022
Англия
1